Суперкубок Японії з футболу 2012  — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2012 року між чемпіоном Японії клубом Касіва Рейсол та володарем кубка Імператора Японії клубом Токіо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Японія
Березень 2012
2012 в Японії
Футбольні змагання у Токіо